En andelshandel är en kooperativ butik. Benämningen förekommer mest i Finland och på Åland där många andelshandlar finns.

Man kan jämföra den med en Konsumbutik i Sverige, men i en andelshandel har föreningen eller andelslaget, som det kallas, bara en butik att sköta om.

Handel